Серне () — коммуна на северо-востоке Франции в регионе Гранд-Эст (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия), департамент Верхний Рейн, округ Тан — Гебвиллер, кантон Серне. До марта 2015 года коммуна и кантон административно входили в состав округа Тан.

Площадь коммуны — 18,04 км², население — 10 752 человека (2006) с тенденцией к росту: 11 398 человек (2012), плотность населения — 631,8 чел/км².

Население 
Численность населения коммуны в 2011 году составляла 11 451 человек, а в 2012 году — 11 398 человек.

Динамика населения:

Экономика 
В 2010 году из 7414 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 5240 были экономически активными, 2174 — неактивными (показатель активности 70,7 %, в 1999 году — 67,4 %). Из 5240 активных трудоспособных жителей работали 4406 человек (2371 мужчина и 2035 женщин), 834 числились безработными (410 мужчин и 424 женщины). Среди 2174 трудоспособных неактивных граждан 546 были учениками либо студентами, 729 — пенсионерами, а ещё 899 — были неактивны в силу других причин.

На протяжении 2011 года в коммуне числилось 4635 облагаемых налогом домохозяйств, в которых проживало 11 079,5 человек. При этом медиана доходов составила 18541 евро на одного налогоплательщика.

Достопримечательности (фотогалерея)

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт мэрии коммуны Серне